Чёрная аку́ла может означать:

 Чёрная акула — акула, обитающая в Атлантическом, западной части Индийского и в западной части Тихого океанов.
 Ка-50 «Чёрная акула» — одноместный российский боевой вертолёт.
 «Чёрная акула» — российский художественный фильм 1993 года о вертолёте Ка-50.